Даниэль Васс (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Брондбю» и национальной сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Карьера

Клубная карьера 
Даниэль Васс начинал в «Брондбю» как защитник, дебютировав в клубе зимой 2007-го в матче с «Копенгагеном». С тех пор Васс вошёл в основную обойму игроков датского клуба. В чемпионате 2009/10 Васс попробовал силы в норвежском «Фредрикстадте» на правах аренды, но из-за травмы сезон потерял и вернулся в Данию. В сезоне 2010/11 Васс провёл 32 игры в Датской Суперлиге, где забил 6 мячей и 4 раза ассистировал голевыми передачами.

По окончании прошедшего сезона Васс принял решение не продлевать контракт с «Брондбю» и на правах свободного агента перешёл в лиссабонскую «Бенфику». Португальский клуб сразу же решил предоставить игроку больше игрового времени и отправил в аренду во французский «Эвиан». В новой команде Васс стал чаще выступать на позиции правого вингера и больше подключаться к атакам.

22 июня 2015 года Васс подписал 4-летний контракт с «Сельтой».

10 июля 2018 года Даниэль Васс стал игроком клуба «Валенсия».

28 января 2022 года перешёл в «Атлетико Мадрид», датчанин подписал контракт до 2023 года. «Атлетико» заплатил за трансфер игрока около 2,7 млн евро.

Карьера в сборной 
Весной 2011 года Даниэль дебютировал в главной сборной в матче против Англии, а летом принял участие в молодёжном Чемпионате Европы.

Достижения 
«Эвиан»
 Финалист Кубка Франции: 2012/13
«Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Эвиан»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Фредрикстад»
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»